Laurens megye (Dél-Karolina)
 Laurens megye (Georgia)